La Sorcière et le Lapin () est un cartoon Looney Tunes réalisé par Abe Levitow en 1959.

Synopsis

Fiche technique

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1959
Court métrage de Bugs Bunny
Comédie fantastique américaine
Cartoon Looney Tunes
William Shakespeare dans l'art et la culture
Film de Warner Bros
1959 en fantasy